A Trilogy jelentései:

 Trilogy (Emerson, Lake & Palmer-album)
 Trilogy (Enigma-album)
 Trilogy (ATB-album)
Trilogy (The Weeknd-album)
Trilogy (Yngwie Malmsteen-album)
Trilogy (együttes)